Елизабет Пења  (23. септембра 1959 - 14. октобра 2014) била је америчка глумица, списатељица, панелиста и музичарка. Такође је била један од оснивача Хиспанске организације латинских глумаца.

Рани живот 
Рођена је 23. септембра 1959.  године у Елизабетх, Њу Џерзи, где је и одрасла, ћерка је Мариа Пење, глумца, редитеља и писца. Била је кубанског порекла, а ране године је провела на Куби. Са 8 година, Пења и њена породица преселили су се у Њујорк 1975. године је била један од оснивача Хиспанске организације латиноамеричких глумаца. 1977. године завршила је њујоршку Средњу школу сценских уметности. Њени школски другови били су Винг Рамес и Исај Моралес, са којима ће касније глумити у Јакобовим лествицама и Ла Бамба.

Лични живот 
Елизабета се удала за Вилијама Стефана Киблера 1988. Њихов брак се касније завршио разводом. Пена се 1994. удала за Ханса Рола, са којим је имала двоје деце, Фиону и Каелана. Пења је умрла 14. октобра 2014. године у Медицинском центру у Лос Анђелесу, у Калифорнији у 55. години. Узрок смрти наведен на њеном смртном листу била је цироза јетре услед алкохола, што је изазвало акутно гастроинтестинално крварење, кардиогени шок и срчани застој.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 https://www.imdb.com/name/nm0001615/

Рођени 1959.
Умрли 2014.
Америчке глумице
Амерички музичари
Амерички књижевници